

Мужское личное имя 

 Михай Храбрый (1558—1601) — господарь Валахии (1593—1601).
 Михай I (1921—2017) — король Румынии с 1927 по 1930 и с 1940 по 1947, из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов.
 Михай I Апафи (1632—1690) — князь Трансильвании (1661—1690).
 Михай II Апафи (1676—1713) — князь Трансильвании (1690—1699).

Фамилия 

 Михай, Андраш (1917—1993) — венгерский композитор и музыкальный педагог.
 Михай, Анета (род. 1957) — румынская гребчиха.
 Михай, Арпад (род. 1980) — румынско-венгерский хоккеист, левый нападающий.
 Михай, Денеш (1894—1953) — венгерский изобретатель, инженер.
 Михай, Дмитрий Валерьевич (род. 1990) — украинский гребец.
 Михай, Тамаш (1947—2020) — венгерский рок-музыкант, бас-гитарист группы Omega.
 Михай, Флоренца (1955—2015) — румынская теннисистка, теннисный тренер и спортивный функционер.
 Михай, Энеа (род. 1998) — албанский футболист.

Вымышленные персонажи 

 Михай Роман — вымышленный коммунист-подпольщик, политзаключённый, а позднее комиссар румынской полиции и сотрудник румынской госбезопасности в цикле из пяти фильмов, вышедших в советский и мировой прокат в 1970-е гг.

Топоним 

Михай — до 1945 г. название села Червоное в Тарутинском районе Одесской области.